Angerhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Angerhausen (* 1966), deutsche Pianistin, Komponistin und Toningenieurin
 Eugen Angerhausen (1878–1965), deutscher Kommunalpolitiker
 Hiltrud Westermann-Angerhausen, deutsche Kunsthistorikerin
 Julius Angerhausen (1911–1990), deutscher katholischer Geistlicher, Weihbischof in Essen

Siehe auch:
 Haus Anger